Náměstí Svobody je označení pro více veřejných prostranství.

Česko 
 Náměstí Svobody (Brno)
 Náměstí Svobody (České Budějovice) – nyní náměstí Přemysla Otakara II.
 Náměstí Svobody (Dědice)
 Náměstí Svobody (Frýdek-Místek)
 Náměstí Svobody (Hradec Králové)
 Náměstí Svobody (Jičín)
 Náměstí Svobody (Jihlava)
 Náměstí Svobody (Kladno)
 Náměstí Svobody (Pacov)
 Náměstí Svobody (Praha)
 Náměstí Svobody (Přerov)
 Náměstí Svobody (Starý Bohumín)
 Náměstí Svobody (Uherský Brod)
 Náměstí Svobody (Úvaly)
 Náměstí Svobody (Zákupy)

Další země 
 Náměstí Svobody (Minsk), Bělorusko
 Náměstí Svobody (Tallinn), Estonsko
 Náměstí Svobody (Tbilisi), Gruzie
 Námestie Slobody, Bratislava, Slovensko
 Náměstí Svobody (Charkov), Ukrajina

Externí odkazy